World Grand Prix 2015, eller 888.com World Grand Prix, var en inbjudningsturnering i snooker som spelades för första gången mellan 16 och 22 mars 2015 i Venue Cymru i Llandudno, Wales.

Judd Trump blev turneringens första segrare genom att besegra Ronnie O'Sullivan med 10–7 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på  GBP och fördelades enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 35 000 || align=right | 35 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 10 000 || align=right | 40 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 5 000 || align=right | 40 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 2 500 || align=right | 40 000
|-
| align=left | Högsta break || align=right | || align=right | 5 000
|-
! align=left | Summa || align=right | || align=right | 300 000
|-
|}

Huvudturnering

Final

Källor 
snooker.org
Snookersäsongen 2014/2015